FM pode referir-se a:
Modulação em frequência, às vezes dito "frequência modulada" (em inglês, frequency modulation)
Rádio FM
Estados Federados da Micronésia (código ISO 3166)

Fm pode referir-se a:
acorde de fá menor ou sua tonalidade, a qual contém quatro bemóis na sua armadura de clave
símbolo químico do férmio

fm pode referir-se a:
femtômetro, 10-15 metros

Desambiguações de siglas